

Прізвище 

Гу́бін () — російське прізвище, утворене від прізвиська Губа.

 Губін Андріан Макарович (1913—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Губін Андрій Вікторович ( 1974) — російський співак.
 Губін Володимир Володимирович (1904—1972) — радянський діяч органів держбезпеки, генерал-лейтенант.
 Губін Георгій Вікторович ( 1931) — український вчений, доктор технічних наук, професор.
 Губін Євген Іванович (1923—1991) — Герой Радянського Союзу.
 Губін Іван Архипович (1922—1982) — радянський військово-політичний діяч.
 Губін Костянтин Якович (1902—1989) — Герой Радянського Союзу.
 Губін Микола Григорович (1923—1998) — повний кавалер ордена Слави.
 Губін Микола Іванович (1914—1988) — Герой Радянського Союзу.
 Губін Михайло Олександрович (1915—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Губін Назар Петрович (1918—1941) — Герой Радянського Союзу.
 Губін Олексій (Леонід) Іванович (1926—1995) — український письменник, журналіст.
 Губін Павло Дмитрович (1919—1986) — Герой Соціалістичної Праці.
 Губін Петро Наумович (1909—?) — Герой Соціалістичної Праці.

Жінки
 Губіна Лариса Іванівна ( 1972) — українська телеведуча.
 Губіна Марія Михайлівна (1927—1999) — Герой Соціалістичної Праці.

Топонім 

 Ґубін — місто в західній Польщі
 Ґубін — сільська гміна у північно-західній Польщі

Див. також 
 Губин